Суперлига Дании по футболу 2013/2014 () — двадцать четвёртый сезон чемпионата Дании с момента его основания. Титул защищает «Копенгаген».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый круг

Второй и третий круги

Потуровая турнирная таблица

Календарь игр

Бомбардиры

Источники 
 kicker.de

2013/2014
Дания
Спорт в Дании в 2013 году
Спорт в Дании в 2014 году